Søskende kan være:

 Søskende – hovedbetydning; personer, der er fælles om en eller begge forældre.
 Søskende (film) – en dansk film